Div:
 div — дифференциальный оператор (дивергенция).
 Div ( — раздел) — блочный тег в языке разметки html. Позволяет выделить в структуре документа несколько разделов.
 div — в языке С функция для получения частного и остатка.
 div — в языке Assembler для машин с архитектурой Х86 операция целочисленного деления.
 DIV — число 504 в римской системе счисления.

См. также 
 DivX
 Див